SPK – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
 SPK – Stowarzyszenie Pomocy Królikom 
 SPK – Suwalski Park Krajobrazowy
 SPK – australijski zespół muzyczny